Donald Wilson (1892–1978) – amerykański generał
 Donald Wilson (1910–2002) – brytyjski scenarzysta i producent filmowy
 Donald Erwin Wilson (1932–2002) – amerykański admirał
 Donald Roller Wilson (ur. 1938) – amerykański artysta

Zobacz też 
 J. Donald Wilson
 Don Wilson